Peter Spahn (1846-1925), homme politique allemand ;
 Martin Spahn (1875-1945), historien et homme politique allemand ;
 George Spahn (1889-1974), éleveur américain auquel appartenait le Spahn Ranch ; 
 Spahn Ranch, ranch en Californie, qui a servi au cinéma et de base à la Famille Manson ;   
 Warren Spahn (1921-2003), joueur allemand de baseball ; 
 Gabriel Spahn (1930-2017), militant français des milieux associatifs et sportifs internationaux ;
 Paul Bernd Spahn (1939), économiste allemand ;  
 Claus Spahn (1940), journaliste allemand ; 
 Victor Spahn (1949), peintre français ;
 Jens Spahn (1980), homme politique allemand.